USS Du Pont je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Du Pont (DD-152) 
 USS Du Pont (DD-941)

Du Pont